NGMN steht für:
 Next Generation Mobile Networks
 Flugplatz Makin (ICAO-Code)

Abkürzung